Korrespondenz (wörtlich: gegenseitige Beantwortung) hat folgende Bedeutungen:

 Meist wird Korrespondenz im Sinne von Schriftverkehr verwendet.
 In allgemeinerem Sinn wird Korrespondenz auch als Synonym für Entsprechung verwendet.
 In der Mathematik eine mehrwertige Funktion, siehe Korrespondenz (Mathematik).
 In der Augenheilkunde die Netzhautkorrespondenz (retinale Korrespondenz).

Siehe auch:
 Correspondence
 Korrespondenztheorie der Wahrheit
 Korrespondenzprinzip (Begriffsklärung)
 Korrespondenzsatz (Begriffsklärung)
 La correspondenza